Баторы — фамилия. Известные носители:

 Баторы, Иван (род. 1975) — словацкий лыжник.
 Баторы, Ян (1921—1981) — польский кинорежиссёр.

См. также 
 Батор
 Батори (значения)